Der er 9 counties navngivet Knox County i USA, alle opkaldet efter brigadegeneral Henry Knox som var den første forsvarsminister:

 Knox County, Illinois
 Knox County, Indiana (inklusiv Vincennes)
 Knox County, Kentucky
 Knox County, Maine
 Knox County, Missouri
 Knox County, Nebraska
 Knox County, Ohio
 Knox County, Tennessee (inklusiv Knoxville)
 Knox County, Texas